Ninel peut désigner :

Patronymes 
 Camille Ninel (1928-2022), footballeur français.

Prénoms